Kings Ferry steht für:
 Kings Ferry (Florida)
 The Kings Ferry, Transportunternehmen